Claridad puede referirse a:
 Claridad, periódico español de la década de 1930,
 Claridad, revista chilena. 
 Claridad, editorial argentina.
 Índice de claridad, la relación entre la irradiación anual sobre una superficie horizontal situada en la Tierra y la irradiación anual sobre una superficie horizontal situada fuera de la atmósfera;

Enlaces externos